Антон Брецель (; , Айдовшчина Австро-Венгрия —, ) — словенский и югославский врач, политик, писатель и публицист.

Биография 
Изучал медицину в университете Граца. В студенческие годы участвовал в католическом движении. С 1903 по 1918 год жил и работал в городе Горица в Австро-Венгрии (ныне город Гориция, Италия). Был одним из лидеров христианских социалистов, стоявших в оппозиции Словенской народной партии.

Президентом Христианско-социального общества и основатель ассоциации «Lasten dom», ратующего за строительство жилья для рабочих.

В 1920 году переехал в Любляну, где работал врачом-педиатром и терапевтом. занимался активной политической деятельностью.

С 1941 года был членом президиума Освободительного фронта Словении.

Отец Марияна Брецеля, главы СР Словении и Народного героя Югославии и Богдана Брецеля, известного врача-хирурга, доктора медицинских наук, профессора, полковника ЮНА и Героя Социалистического Труда Социалистической Федеративной Республики Югославия, одного из личных врачей Иосипа Броза Тито.

Творчество 

Широко известен, как автор книг о здравоохранении, особенно, по вопросам борьбы с туберкулёзом, о дарвинизме (в 1898—1901), о ситуации в этой области в Словении, социальной медицине и различным профессиональным вопросам (1919—1925). Опубликовал ряд научно-популярных статей по вопросам здравоохранения, политической, культурно-образовательной и моральной тематики (1923—1925).

Избранные произведения 
 Čuda in tajne življenja
 O zdravju in boleznih
 O viru življenja
 O spolni vzgoji
 Družina in zdravje
 Jetiki-boj!
 Oskrba vojnih oškodovancev
 Zdrav kolikor hočeš
 Goriški slavček
 Zdravstvene zadeve v Julijski krajini
 Mladinsko skrbstvo in zdravstvo v Sloveniji
 Zdravnikovi spomini
 Ruska iskustva o splavljanju

Литература 
 Enciklopedija Slovenije; knjiga 1, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1987
 Mala splošna enciklopedija DZS, knjiga 1 Ljubljana, 1973

Ссылки 
 Brecelj, Anton

Медики Югославии
Медики Словении
Политики Словении
Политики Югославии
Публицисты Словении
Публицисты Югославии
Словенские писатели
Писатели Югославии
Писатели Словении
Авторы научно-популярной литературы
Выпускники Грацского университета